McGrady ist der Familienname folgender Personen:

 Eddie McGrady (1935–2013), britischer Politiker
 Michael McGrady (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler und Künstler
 Niamh McGrady (* 1983), britische Schauspielerin
 Tracy McGrady (* 1979), US-amerikanischer Basketballspieler

Sonstiges:
 McGrady Cove, Bucht an der Budd-Küste des Wilkeslands, Antarktika